Василий Николаевич Банцекин (14 января 1923 года — ноябрь 1943 года) — Герой Советского Союза, советский связист, гвардии сержант.

Ранние годы 
Родился в гуслицкой деревне Лашино (в настоящее время относится к Орехово-Зуевскому району Московской области), в крестьянской семье. В 1933 году семья В. Банцекина переехала в город Сызрань. Там же, после окончания семилетки (с похвальным листом) поступил учеником слесаря в гараж, а затем — электриком на Сызранский завод пищеконцентратов.

В Красной Армии с 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны 
В 1942 г. окончил школу связистов. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Участник Курской битвы.

9-го августа 1943 года, выполняя работы по восстановлению линий связи, поврежденных в ходе Орловской наступательной операции, гвардии сержант Банцекин был окружен отрядом противника. Приняв бой, отважный связист уничтожил 9 гитлеровцев и пробился к своим. Через день, 11 августа, при форсировании Десны наладил телефонную связь через реку. Наткнувшись на минное поле, обезвредил 32 мины, не имея при себе никаких саперных средств. За минным полем обнаружил и уничтожил огневую точку противника.
Таким образом, гвардии сержант Банцекин в одиночку создал плацдарм на правом берегу Десны и удерживал его до прихода своего батальона.
В дальнейшем, в боях у деревни Кулаковка, В. Н. Банцекин уничтожил ещё 17 солдат противника.

В ноябре 1943 года гвардии сержант Банцекин пропал без вести. В розыскном деле имеется запись, что «Банцекин В. Н. ранен и …(неразборчиво)… в пп 81514 6.11.43 г.».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии сержанту Банцекину Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»

Награды 
Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», медалью «За отвагу».

Память 
В парке города Сызрань на Доске героев-сызранцев помещен портрет В. Н. Банцекина. На заводе, где работал Герой, создан уголок памяти.

В 2016 году на Федеральном военном мемориальном кладбище установлен кенотаф.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Василий Николаевич Банцекин на сайте Централизованной библиотечной системы г. Сызрань (ЦБС).
 Василий Николаевич Банцекин на сайте Московской областной государственной научной библиотеки им. Крупской.

Связисты Великой Отечественной войны
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны